Termenul „sârbă” se poate referi la:

 Limba sârbă - limba oficială în Serbia, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru
 Sârba - dans traditional românesc cu variantele:
 Sârba călușerească
 Sârba oltenească
 Sârba de la Poiana Stampei
 Sârba din cimpoi

Vezi și 
Sârbi (dezambiguizare)
Râul Șarba (dezambiguizare)
Șarbă